Maďarské příjmení Lendvai má více nositelů:

 Ildikó Lendvai (* 1946), maďarská politička
 Paul Lendvai (* 1929), rakouský novinář, televizní komentátor a spisovatel 

Maďarská příjmení